Джо́зеф Ме́рманс (; ), более известный как Джеф Мерманс () — бельгийский футболист. Играл на позиции нападающего. Большую часть карьеры провёл в «Андерлехте», с которым стал 7-кратным чемпионом Бельгии. Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии.

За сборную Бельгии Мерманс провёл 56 матчей и забил 27 мячей (5-ый результат в истории сборной). Участник чемпионата мира 1954 в Швейцарии.

Карьера

Начало карьеры 
В начале 1930-х молодой Мерманс вместе с парой друзей не мог позволить себе стать членами футбольного клуба Антверпене. В итоге ребята пошли в «Тубантия Боргерхут» (небольшой клуб в пригороде Антверпена) и на протяжении 5 лет играл в молодёжном составе клуба.

В 1937 году Мерманс перешёл в основную команду. Его стремительный прогресс заинтересовал тренера второй сборной Бельгии и в январе 1939 года вышел в матче против Люксембурга. После чего он в течение двух лет два раза получал предложения от «Беерсхота», но «Тубантия» отказывала.

В 1942 году Джозеф перешёл в «Андерлехт» за 125,000 бельгийских франков.

«Андерлехт» 
По прибытии в «Андерлехт» чемпионат был довольно неустойчив из-за Второй мировой войны, но это не помешало «пурпурно-белым» стать полноправной командой. В 1947 году Джозеф был одним из ключевых игроков в завоевание первого чемпионата в истории клуба. Тогда он со своими 39 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии. На пике своей карьеры Мерманс получал предложения от «Ромы», «Торино», «Аталанты», «Реал Мадрида», «Лацио» и мадридского «Атлетико», но всем им отказал.

Завершение карьеры 
В 1957 году Мерманс оставил «Андерлехт» и перешёл в клуб из родного города — «Мерксем». Джозеф помог клубу перейти с третьего во второй дивизион. В 1960 году Мерманс завершил карьеру.

Статистика выступлений

Память 
В честь Джозефа был назван стадион в районе Мерксема (Антверпен).

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Андерлехт»